За́йн может означать:

 Зайн — буква арабского алфавита.
 Зайн — буква сирийского алфавита.
 Заин (или зайин) — буква еврейского алфавита.
 Зайн — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Зайн — баскетбольный клуб из Иордании.
 Motorola ZINE ZN5 — сотовый телефон.

См. также 
 Зен (буква финикийского алфавита)